Die Entführung bezeichnet:

 Die Entführung (Eichendorff) (1838), Novelle von Joseph von Eichendorff
 Die Entführung (Musäus), Märchen
 Die Entführung (1936), deutscher Spielfilm von Géza von Bolváry
 Die Entführung (1953), tschechischer Spielfilm von Ján Kadár und Elmar Klos
 Die Entführung (1971), österreichisches Fernsehspiel von Georg Lhotzky
 Die Entführung (1976), DDR-Krimi von Ingrid Sander
 Die Entführung (1984), US-amerikanisches Drama von David Nelson
 Die Entführung (1985), bulgarisch-polnischer Abenteuerfilm von Stanislaw Jedryka
 Die Entführung (1999), deutscher Thriller von Peter Patzak
 Die Entführung (2007), deutsches Drama von Johannes Grieser
 Wilsberg: Die Entführung, deutscher TV-Krimi von Dominic Müller

Siehe auch:
 Entführung (Begriffsklärung)